Tyro (Τυρώ) – w mitologii greckiej królewna, córka Salmoneusa i Alkidike.

W mitologii greckiej 
Mitologia grecka podaje jako rodziców Tyro Salmoneusa i Alkidike. Salmoneus, wywodzący się z Tesalii albo też z Elidy, był synem albo i wnukiem Ajolosa, pochodzącego od Hellena i Prometeusza, protoplasty Eolów. 

Po śmierci matki Tyro, Alkidike, Salmoneus ożenił się z Sidero; niestety dla Tyro macocha była wobec niej okrutna.

Potem Tyro została oddana do domu Kreteusa, brata Salmoneusa, wedle jednej z wersji mitu założyciela miasta Jolkos. Przebywając u swego wuja, zakochała się nieszczęśliwie w rzecznym bogu Enipeusie (chodzi tutaj o jedną z tesalskich rzek, wypływającą z gór Otrys). Tyro często przychodziła na brzeg rzeki, gdzie płakała nad swym nieodwzajemnionym uczuciem. Wykorzystał to Posejdon, który przybrał postać Enipeusa, by posiąść Tyro. Wynurzywszy się z wody, uwiódł Tyro jako Enipeus, która zaszła w ciążę i urodziła bliźniaków Neleusa i Peliasa. Choć ukryła poród, okrutna Sydero, dowiedziawszy się jednak o nim, wydała rozkaz porzucenia chłopców. Zostali oni znalezieni i uratowani przez wieśniaków, pasterzy. Dopiero w późniejszym czasie poznali prawdę o swym pochodzeniu.

Chłopcy dorastali z dala od matki. Osiągnąwszy wiek męski, powrócili do niej i uwolnili Tyro od okrucieństwa Sydero, zabijając macochę matki przed ołtarzem Hery. Następnie Tyro wyszła ze swojego wuja Kreteusa, z którym miała synów Ajzona, Amytaona i Feresa (wedle innej wersji Kreteus adoptował dzieci Tyro spłodzone z Posejdonem). Ajzon został w przyszłości królem Jolkos i był ojcem Jazona, tesalskiego herosa, wodza wyprawy Argonautów po złote runo. Pelias również władał Jolkos, po tym, gdy odebrał władzę swemu bratu. Neleus, ojciec Nestora, pokłócił się z bratem za sprawą mściwej Hery i wyjechał zakładając Pylos.

Istnieje także mit, podawany po części przez Hyginusa, mówiący o tym, jakoby Syzyf, skłócony ze swym bratem Salmoneusem, udał się do wyroczni i uzyskał informację, że jeśli zdoła spłodzić potomka ze swą bratanicą Tyro, to uda mu się zemścić na bracie. Syzyf uwiódł więc Tyro; owocem jego postępku mieli zostać dwaj chłopcy, którzy zaraz po urodzeniu zostali pozbawieni życia przez własną matkę, bowiem Tyro poznała, jaki los jest im pisany w przyszłości. Nieznana jest reakcja Syzyfa na tę zbrodnię. Jednakże w podziemiu doznał kary za swój postępek.

 Potomkowie Tyro

W literaturze 
Tyro pojawia się w The Cantos Ezry Pounda.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Królewny w mitologii greckiej
Królowe w mitologii greckiej